Nahlendorf bezeichnet:
 den heutigen Ort Nakléřov in Tschechien
 einen zum Ortsteil Lunstädt der Stadt Braunsbedra (Sachsen-Anhalt) gehörigen Ort